René Arnoux
Alexandre Arnoux
Stanley Arnoux
Baleia-bicuda-de-arnoux
Château-Arnoux-Saint-Auban
Desambiguação